Bartoszyce (niem. Bartenstein) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim
 osoby o tym nazwisku:
 Johann Christoph von Bartenstein (1689–1767) – austriacki mąż stanu
 Joseph Christian Hohenlohe-Bartenstein (1740–1817) – niemiecki duchowny katolicki
 Martin Bartenstein (1953-) – austriacki polityk i przedsiębiorca

Zobacz też 
 1409. Afera na zamku Bartenstein